Leușeni, comune della Moldavia situato nel distretto di Hîncești
 Leușeni, comune della Moldavia situato nel distretto di Telenești